Maks Mirny e Philipp Oswald erano i detentori del titolo, ma Mirny si è ritirato al termine della stagione 2018. Oswald ha preso parte al concomitante torneo di Marrakech.

In finale Santiago González e Aisam-ul-Haq Qureshi hanno battuto Ken e Neal Skupski con il punteggio di 3-6, 6-4, [10-6].

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
  Austin Krajicek /  Artem Sitak (semifinale)

  Luke Bambridge /  Jonny O'Mara (primo turno)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (finale)

Wildcard 

  Robert Galloway /  Nathaniel Lammons (primo turno)

 Lleyton Hewitt /  Jordan Thompson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2019